Straszyńscy – rodzina szlachecka herbu Straszyński, zamieszkująca Wileńszczyznę.
 Straszyńscy (herbu Wolf)